

Ім'я 

 Батт I (*Βάττος, д/н —600 до н. е.) — давньогрецький цар Кірени у 630—600 роках до н. е.
 Батт II Улюбленець богів (*Βάττος ὁ Εὐδαίμων, д/н — 560 до н. е.) — давньогрецький цар Кірени у 583—560 роках до н. е.
 Батт III Кульгавий (*Βάττος ο Χωλός, д/н —530 до н. е.) — давньогрецький цар Кірени у 550—530 роках до н. е.
 Батт IV Добрий (*Βάττος ο Καλός, д/н —465 до н. е.) — давньогрецький цар Кірени у 515—465 роках до н. е.

Прізвище 

 Айзек Батт — ірландський правник, державний і політичний діяч
 Андрій Батт (справжнє ім'я — Андрій Сергійович Ба́тичко, нар. 6 серпня 1985 в Талліні, Естонія, СРСР) — російський актор, реп-виконавець, продюсер.
 Нікі Батт (англ. Nicky Butt, * 21 січня 1975, Манчестер) — колишній англійський футболіст, півзахисник.

Інше 
 11176 Батт (11176 Batth) — астероїд головного поясу, відкритий 20 березня 1998 року.